Harjajärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Harjajärvi (sjö i Norra Österbotten), 
 Harjajärvi (sjö i Kajanaland), 

Robotskapade Finlandförgreningar